Isabel de Wied (nombre completo: Paulina Isabel Otilia Luisa de Wied; en alemán: Pauline Elisabeth Ottilie Luise von Wied; castillo Monrepos, cerca de Neuwied, 29 de diciembre de 1843 - Bucarest, 2 de marzo de 1916) fue reina consorte de Rumanía por su matrimonio con el rey Carlos I, además de una célebre novelista bajo el pseudónimo de Carmen Sylva.

Familia y juventud 

Hija del príncipe Germán de Wied y de la princesa María de Nassau-Weilburg, hermana del gran duque Adolfo de Luxemburgo y de la reina Sofía de Suecia. Su prima, Hilda de Nassau, serí la Gran Duquesa de Baden. Isabel demostró inclinaciones artísticas siendo muy niña; y en su infancia asistió a sesiones de espiritismo y visitas al asilo local para enfermos mentales.

Su sobrino Guillermo llegó a ser Príncipe de Albania.

Matrimonio 

A los dieciséis años, Isabel fue considerada como una posible novia para el heredero del trono británico, el futuro rey Eduardo VII. Su madre, la reina Victoria, la favoreció fuertemente como futura nuera e instó a su hija Victoria a que la investigara más a fondo. Isabel se encontraba la temporada social en la corte de Berlín, donde su familia esperaba que se convirtiera en una princesa dócil y casadera. Vicky respondió: "No creo que se distinga del todo, ciertamente es lo opuesto al gusto habitual de Bertie", mientras que la alta y esbelta Alejandra de Dinamarca era "justo el estilo que Bertie admira". A Bertie también se le mostraron fotografías de Isabel, pero se declaró impasible y se negó a volver a mirarlas. Al final fue Alejandra la seleccionada para casarse con Bertie. 

En 1861, durante una estancia en Berlín, la joven princesa conoció a su futuro esposo, Carlos de Hohenzollern-Sigmaringen. Era el hijo menor de Carlos Antonio, príncipe de Hohenzollern-Sigmaringen, ministro-presidente de Prusia, y de Josefina Federica de Baden, siendo nieto de Estefanía de Beauharnais, Gran Duquesa de Baden y primo del emperador francés Napoleón III. 

Carlos fue elegido príncipe de Rumania en 1866, y tres años más tarde viajó a Alemania en busca de una consorte adecuada. Los dos jóvenes contrajeron matrimonio el 15 de noviembre de 1869 en Neuwied. Un año después tuvieron a su única hija, María, que murió con apenas cuatro años de edad, algo de lo que Isabel nunca se recuperó. Fue coronada Reina de Rumanía en 1881 después de que Rumanía fuera proclamado reino.

Durante la guerra ruso-turca de 1877-1878, también conocida como la Guerra de la Independencia Rumana, Isabel se dedicó al cuidado de los heridos y fundó la Orden de Isabel (cuya condecoración consiste en una cruz de oro en una cinta azul), destinada a honrar a las personas que son se distinguen en dicho servicio. Promovió la educación superior para las mujeres rumanas y creó varias sociedades de caridad. En 1882 fue elegida miembro de la Academia Rumana.

La educación recibida durante su infancia y juventud en Alemania fue muy variada y completa, permitiéndole distinguirse en particular por sus talentos como pianista, organista y cantante (el joven Georges Enescu puso música a muchos de sus poemas). Mostraba, además, grandes capacidades para la pintura y el arte de la iluminación. Sin embargo, su imaginación de ensueño y poesía la llevan por el camino de la literatura, especialmente la poesía, la narrativa de cuentos y las baladas, así como en un gran trabajo de recopilación de leyendas rumanas populares a las que da una forma literaria.

Fue tenida por una reina extravagante por su teatralidad, y fue la única aristócrata amiga de la famosa emperatriz Isabel de Austria, Sissi. Enviudó de su esposo, con quien no había mantenido una buena relación durante los últimos años, en 1914, a poco de estallar la Primera Guerra Mundial.

La reina Isabel fue pionera en la defensa de los derechos de la mujer en el siglo XIX.

Fundó la Sociedad Nacional para Ciegos y fue la primera real patrona de la Cruz Roja Rumana.

Actividad literaria 

Carmen Sylva escribía con fluidez en alemán, rumano, francés e inglés. Entre sus muchos trabajos, podemos mencionar:
Sappho y Hammerstein, dos poemas publicados en Leipzig en 1880. 
Les pensées d'une reine, un volumen de aforismos en prosa publicado en 1882 en París, que se otorgará con el Prix Botta, otorgado cada tres años por la Academia francesa, y se publicará en alemán en 1890 en Bonn bajo el título Vom Amboss.
Cuvinte sufletești, meditaciones religiosas en rumano publicadas en 1888 en Bucarest, y traducido al alemán en 1890 bajo el título de Seelen-Gespräche.

Varias de sus obras están escritas en colaboración con Mite Kremnitz, una de sus damas de honor, nacida en Greifswald en 1857, casada con el Dr. Kremnitz de Bucarest. Esta serie de obras se publicó entre 1881 y 1888, en varios casos bajo los seudónimos de Dito e Idem. Estos incluyen:
 Aus zwei Welten (Leipzig, 1884), romance.
 Anna Boleyn (Bonn, 1886), tragedia. 
 In der Irre (Bonn, 1888), libro de cuentos.
 Edleen Vaughan ou Paths of Peril, romance (Londres, 1894) 
 Sweet Hours, poemas escritos en inglés (Londres, 1904)

Su trabajo como Carmen Sylva también incluye:
 Una traducción al alemán de Pêcheur d'Islande de Pierre Loti,
 La traducción al alemán de los volúmenes del crítico dramático Paul de Saint-Victor, Les Deux Masques (Paris, 1881-1884), 
 La traducción al inglés, en 1891, con la colaboración de Alma Strettell, bajo el título The Bard of the Dimbovitza, de una colección de folclore rumano de Elena Văcărescu publicada previamente en Bonn, en 1889, bajo el título "Lieder aus dem Dambovitzathal".

Influyó notablemente en la escritora Bucura Dumbravă.

El affair Vacarescu 
En 1881, para asegurar la sucesión al trono de Rumania, el rey Carlos nombró a su sobrino, el príncipe Fernando de Hohenzollern-Sigmaringen, un príncipe alemán de 16 años, que nunca antes había pisado suelo rumano y no hablaba el idioma. Unos años más tarde, el joven se enamora de la escritora rumana  Elena Văcărescu, una de las damas más queridas de la reina. La monarca fomenta esta relación, aunque la Constitución rumana estipula que el heredero al trono no puede casarse con una rumana.

El escándalo finalmente estalló, y la reina se vio obligada a exiliarse durante dos años en su castillo natal de Neuwied, en Alemania. Elena Vacaresco se marcha a París, mientras que el príncipe heredero es enviado a recorrer las cortes europeas para buscar una esposa adecuada.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas rumanas 
 Dama gran cruz con collar de la Orden de Carol I (, 10/05/1906).
 Dama gran cruz de la Orden de la Corona de Rumanía ().
 Dama gran cruz de la Orden de la Estrella de Rumanía ().
 Medalla Conmemorativa del Jubileo de Rubí del Rey Carlos I (, 22/05/1906).

Distinciones honoríficas extranjeras 
 Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa ( Reino de España).
 Dama gran cruz de la Orden de San Sava ( Reino de Serbia).
 Dama de la Orden de Luisa ().
 Dama de la Orden de Hohenzollern ( Casa de Hohenzollern).
 Dama de la Orden de Olga ().
 Dama de primera clase de la Real Orden de Victoria y Alberto. ( Reino Unido)
 Dama gran cordón de la Orden de Santa Catalina ().
 Dama gran cruz de la Orden de la Reina Santa Isabel ( Reino de Portugal).
Condecorada con la Imperial y real Condecoración austrohúngara para las Artes y las Ciencias (en brillantes). (Imperio austrohúngaro, 29 de septiembre de 1896)

Ancestros

Notas

Referencias 

Isabel Wied
Nobles de Alemania
Escritoras de Rumania
Mujeres novelistas de Rumania
Escritores de Prusia
Escritores de Alemania del siglo XIX
Escritores de Alemania del siglo XX
Escritores en alemán
Escritores en francés
Escritores en rumano
Casa de Hohenzollern-Sigmaringen
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Orden de la Estrella de Rumania
Escritores de Rumania del siglo XIX
Escritores de Rumania del siglo XX
Damas de la Orden de Luisa
Alemanas del siglo XIX
Alemanas del siglo XX
Rumanas del siglo XIX
Damas de primera clase de la Real Orden de Victoria y Alberto
Luteranos de Rumania
Rumanas del siglo XX
Condecorados con la Imperial y real Condecoración austrohúngara para las Artes y las Ciencias (en brillantes)
Nacidos en Neuwied